Kirovsk může být:
 Kirovsk (Doněcká oblast) – dřívější jméno sídla městského typu v Doněcké oblasti na Ukrajině; od roku 2016 Zarične
 Kirovsk (Leningradská oblast) – město v Leningradské oblasti v Rusku
 Kirovsk (Murmanská oblast) – město v Murmanské oblasti v Rusku

 Kiraŭsk – město v Mohylevské oblasti v Bělorusku rusky nazývané Kirovsk
 Holubivka – město v Luhanské oblasti na Ukrajině nazývané Kirovsk v letech 1962–2016

Externí odkazy